Billy Johnson ist der Name folgender Personen:

* Billy Johnson (* 1952), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Billy Johnson (Baseballspieler) (1918–2006), US-amerikanischer Baseballspieler
 Billy Johnson (Rennfahrer) (* 1986), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Billy Johnson (Schlagzeuger) (* ≈1960), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger

Siehe auch:
 Bill Johnson
 William Johnson